Eurybiades (militair), Spartaans militair
Eurybiades (geslacht), een geslacht van doornsprinkhanen